Egvad Sogn henviser til flere artikler:
 Egvad Sogn (Sønderjylland) – et sogn i Rødekro Kommune og i Aabenraa Provsti
 Egvad Sogn (Ringkøbing-Skjern Kommune) – et sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Skjern Provsti